Квитка () — село, относится к Савранскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 31 человек. Почтовый индекс — 66224. Телефонный код — 4865. Занимает площадь 0,11 км². Код КОАТУУ — 5124383203.

Ссылки 
 Квитка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Савранского района